Русское гегельянство представляет собой преломление философских идей Гегеля в русской философской традиции.

Раннее русское гегельянство
Точкой отсчёта русского гегельянства следует назвать 1837 год, когда Михаил Александрович Бакунин познакомил кружок Николая Владимировича Станкевича с учением Гегеля. Бакунин видел в учении Гегеля (младогегельянство) обоснование радикальной модернизации России посредством практики бунта (антитезис мирового развития): «Радость разрушения есть творческая радость», — напишет он в 1842 году в немецком левогегельянском журнале. У Бакунина гегелианство воспринимается всецело как учение об историческом бытии, о диалектике абсолютного духа в его историческом самопроявлении. Таким образом интерес к учению Гегеля появился в контексте западнической моды на «европейскую философию».

Вторым значимым русским гегельянцем стал Виссарион Григорьевич Белинский, который не читал работ Гегеля (поскольку немецкого не знал, а сочинения Гегеля на русский язык в его время ещё не были переведены); тем не менее, он популяризовал тезис Гегеля о том, что «всё действительное разумно». Имя Гегеля () передавалось как «Егор Фёдорович», а символом его философии стал т.н. «философский колпак». В то же время, в России наметилось неприятие некоторых аспектов учения Гегеля, а именно: диктат всеобщего () над личностью. 

К середине 50-х годов XIX века — «мода» на Гегеля в России проходит.

Позднее русское гегельянство
Вторая волна гегелянства пришла в России уже в начале XX века. Самостоятельное развитие гегельянских начал мы находим в философских сочинениях Бориса Николаевича Чичерина: он отстаивал идеалы конституционной монархии и полагал, что прогресс человечества заключается в освобождении человеческой личности с помощью правовых реформ. Таким образом он развивал либеральную версию философии Гегеля. Известным русским гегельянцем был Иван Александрович Ильин: автор «Философии Гегеля как учения о конкретности Бога и человека» (1918). Также — значим среди русских гегельянцев Александр Владимирович Кожев, публиковавший свои работы в эмиграции на французском языке; его гегельянство отличает экзистенциальное прочтение, где ареной диалектики выступает личность человека.

Советское гегельянство
В советской философии — гегельянство воспринималось как существенный компонент официального марксизма. Сам Ленин весьма ценил Гегеля за диалектику, которую понимал как «учение о единстве противоположностей». Вслед за Энгельсом — Ленин настаивал на материалистическом понимании Гегеля и критиковал «ослиные уши идеализма», где диалектика выдаёт не самопознание Абсолютного Духа, а бесконечное самодвижение материи, в котором можно выделить определённые элементы (например, «переход количества в качество и vice versa»).

В рамках советского марксизма — гегельянское направление развивал Абрам Моисеевич Деборин. Его последователи (Ян Эрнестович Стэн, Н. Карев, Г. Тымянский и Иван Капитонович Луппол, к которым также примыкал Валентин Фердинандович Асмус) были глубоко убеждены в том, что философию следует развивать как абстрактную науку путём анализа категорий, используя для этой цели Гегеля, создавшего систему философских категорий. Последователи и сторонники Деборина называли себя «диалектиками» и критиковали своих оппонентов за позитивизм и за недооценку роли случайности в процессе развития. Однако 25 января 1931 года «деборинцы» были осуждены за «меньшевиствующий идеализм», хотя сам гегелевский метод познания под сомнение не ставился. 

Вместе с тем — в 1955 году испытал гонения Эвальд Васильевич Ильенков с формулировкой за «гегельянство»; особенностью философии Ильенкова было убеждение, что идеальное существует объективно (например, в форме стоимости), а не только «в голове» человека. Также советское гегельянство на этом этапе выступало с позиций «гносеологизма» и оппонировало сторонникам онтологии, которые со времен плехановского марксизма апеллировали к философии Спинозы, истолкованного как материалиста. 

Осенью 1974 года — в Москве состоялся Х Международный Гегелевский конгресс. Благодаря Александру Георгиевичу Спиркину — гегельянская терминология закрепилась в советских (российских) учебниках по философии.

Переводы Гегеля 
Первое время — сочинения Гегеля были знакомы публике в пересказах. Первая статья о его философии была опубликована Петром Григорьевичем Редкиным в журнале «Москвитянин» за 1841 год («Обозрение гегелевой логики»). Первой из гегелевских сочинений была переведена работа по эстетике «Курс эстетики и наука изящного» (Василий А. Модестов, 1847—1869 годы). «Феноменологию духа» — впервые на русский язык перевёл Эрнест Леопольдович Радлов (1913), а «Науку логики» — Николай Григорьевич Дебольский (1916).

В переводах Гегеля на русский язык формируется и оттачивается русская философская терминология: бытие () и сознание (), действительность (), мировоззрение (), отношение (), понятие (), разум () и рассудок (), движение () и самодвижение (), снятие (), становление (), сущность () и явление ().

Примечание

Литература
 Володин А.И. Гегель и русская социалистическая мысль XIX века. – М.: Мысль, 1973
 Ерыгин А.Н. Гегель и русская мысль (тема истории и культуры). Ростов н/Д, 2003
 Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. Ростов-н /Д., 1999. Часть II, гл.5.
 Ильин И.А. О возрождении гегелианства // Соч.: В 2 т. Т.1. М., 1993. С.46-53.
 Коган Л.А. О понятии «русское гегельянство» // Вопросы философии. 1975. № 6
 Чижевский Д.И. Гегель в России. Париж, 1939.

Ссылки
 Гегель в России.

Русская философия
Гегельянство